Flatwijk (stadsplanning), een voornamelijk uit flats bestaande wijk
Flatwijk (Uden)